72-й выпуск  Дварс дор Фландерен — шоссейной однодневной велогонки по дорогам бельгийской Западной Фландрии. Гонка в 2017 году получила категорию 1.UWT и прошла 22 марта впервые в рамках Мирового тура UCI 2017. Победу c большим преимуществом одержал бельгиец Ив Лампарт из команды .

Участники 
Согласно новым правилам UCI, участие всех команд мирового тура в каждой из гонок, впервые вошедших в его календарь в 2017 году не было обязательным. Организаторам достаточно было пригласить не меньше 10 команд для возможности сохранения гонки в календаре Мирового тура UCI. Так как к числу этих гонок относился и Дварс дор Фландерен, то на гонку приехали 16 из 18 команд, выступающих в мировом туре. Отказались  и . Также организаторы гонки пригласили 9 профессиональных континентальных команд. 

Российские участники
: Роман Майкин (), Павел Брутт (155), Александр Порсев (128), Иван Савицкий (), Игорь Боев (100),  Андрей Соломенников (),  Алексей Цатевич (104), Николай Трусов (158).
: Вячеслав Кузнецов ()

Маршрут 
Организаторы проложили маршрут протяжённостью чуть более 200 километров. Старт гонки был в Руселаре, а финиш  в Варегем. На маршруте помимо асфальтированных подъёмов, также присутствовали брусчатые подъёмы и участки.

В дополнение к этому присутствовали два других неотмеченных мощёных сектора — Gieterijstraat (200 м) и Etikhovestraat (150 м).

Ход гонки

Результаты

Очки мирового тура

Система начисления очков

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 
 
 
 

Спорт в Бельгии в 2017 году
Март 2017 года